

Geografia 
Colombia
Bogotà – capitale della Colombia
Bogotá – fiume colombiano

Stati Uniti d'America
Bogota – località del Illinois
Bogota – borough della contea di Bergen, New Jersey
Bogata – città della contea di Red River, Texas
Bogota – località del Tennessee

Altro
Arcidiocesi di Bogotá – diocesi cattolica
Bogotá F.C. – società calcistica